Santaluziensi – abitanti di Santa Luzia (Bahia)
Santaluziensi – abitanti di Santa Luzia (Maranhão)
Santaluziensi – abitanti di Santa Luzia (Paraíba)
Santaluziensi – abitanti di Santa Luzia d'Oeste
Santaluziensi – abitanti di Santa Luzia do Itanhy
Santaluziensi – abitanti di Santa Luzia do Pará